Солёный — хутор в муниципальном образовании «город Горячий Ключ» Краснодарского края России. Входит в состав Саратовского сельского округа.

География 
Хутор расположен в центральной части края, на северных склонах западной части Главного Кавказского хребта, вдоль реки Солёная Балка. С южной окраины хутора проходит региональная автодорога "ст-ца Кубанская — ст-ца Саратовская№ 03 ОП РЗ 03К-022.

История 
Согласно Закону Краснодарского края от 10 марта 2004 года № 669-КЗ хутор Солёный вошёл в состав образованного муниципального образования город Горячий Ключ.

Население 

 
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 80 % от жителей.

Инфраструктура 
Социальные объекты в населённом пункте отсутствуют.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Горячий Ключ